Place Maurice-Audin est un nom de voie notamment porté par :
 Place Maurice-Audin, place à Alger en Algérie ;
 Place Maurice-Audin, place à Paris en France.